Calisti ist der Familienname folgender Personen:
 Angelo Calisti (* 1948), italienischer Fußballspieler
 Calisto Calisti (1925–1974), italienischer Schauspieler
 Ernesto Calisti (* 1965), italienischer Fußballspieler